Die 1. Amateurliga Bayern 1953/54 war die 4. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga und sie war die 1. Saison, die in zwei Staffeln ausgespielt wurde.

Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen den Unterbau zur II. Division Süd dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Sieger der Staffel Nord war der VfL Neustadt/Coburg. Die Staffel Süd gewann die SpVgg Weiden. Ein  Endspiel um die Bayerische Meisterschaft zwischen VfL Neustadt/Coburg und SpVgg Weiden wurde nicht ausgespielt. Beide Vereine belegten in der anschließenden Aufstiegsrunde zur II. Division die beiden vordersten Plätze, die zum Aufstieg berechtigten.

Der 1. FC Lichtenfels nahm als bayerischer Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1954 teil, scheiterte dort bereits in der Vorrunde.

In die 2. Amateurliga mussten folgende Vereine absteigen:
 aus Staffel Nord: TSV 06 Gochsheim, FC Stein, FC Viktoria Kahl
 aus Staffel Süd: FC Haidhof, SpVgg Landshut, FC Memmingen

Für die kommende Saison kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga:
 in Staffel Nord: SpVgg Bayreuth, FC Pressig
 in Staffel Süd: TuS Raubling, BSC Sendling

Für die kommende Saison kam als Absteiger aus der II. Division:

 in Staffel Süd:  FC Wacker München

Staffel Nord

Ergebnis-Kreuztabelle – Nord

Abschlusstabelle – Nord 

|}

Staffel Süd

Ergebnis-Kreuztabelle – Süd

Abschlusstabelle – Süd 

|}

Einzelnachweise 

 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1953/54 bei f-archiv.de
 Tabelle Nord 1953/54 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Nord 1953/54 bei manfredsfussballarchiv.de
 Tabelle Süd 1953/54 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Süd 1953/54 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1953/54
1953